Селенид диталлия — бинарное неорганическое соединение
таллия и селена
с формулой TlSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Селенид диталлия образует кристаллы

.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 390°C.

Примечания 

Селениды таллия